

Toponymes 
 Recco est une ville italienne de la province de Gênes, en Ligurie.

Patronymes 
 Niccolò de Recco (1327 – 1364), navigateur et explorateur génois

 une famille d'artistes italiens, tous peintres :
 Giovan Battista Recco (1615 - 1660) et son frère :
 Giacomo Recco (1603 - 1653) et son fils :
 Giuseppe Recco (1634  - 1695), spécialiste des natures mortes.
 Niccolò Recco, son fils
 Elena Recco, sa fille

 Tommy Recco (1934-), tueur en série français

Homonymie de patronyme
Patronyme italien